Мар'їнська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Мар'їнська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Мар'їнська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії;
 Мар'їнська волость — Слонімського повіту Гродненської губернії
та сучасній Росії:
 Мар'їнська волость — Великолуцького району Псковської області.